Le mot Alabama désigne originellement une tribu amérindienne. Il a pour origine deux termes de la langue choctaw : Alba désignant des plantes ou des mauvaises herbes, et Amo signifiant couper ou égaliser.

Culture et société

Cinéma 
 Alabama Monroe () est un film dramatique belgo-néerlandais, réalisé par Felix Van Groeningen et sorti en 2012.

Entreprises 
 Alabama Great Southern Railroad (AGS) est une compagnie de chemins de fer créée en 1877, localisée dans le Tennessee, en Géorgie, dans l'Alabama et au Mississippi. C'est une compagnie de classe 1 de 1939 à 1984.
 Alabama, Tennessee and Northern Railroad (AT&N) est une compagnie de chemins de fer créée en 1897, qui fut compagnie de classe 1 en 1939-1940.

Littérature 
 Alabama Song est un roman de Gilles Leroy paru en 2007 et récompensé par le prix Goncourt.

Marine 
 Le  est un croiseur de l'armée des États confédérés (1862-1864).
 L'Alabama est une goélette américaine à deux-mâts et coque bois, construite en 1926.
  sous-marin nucléaire américain (voir ).

Musique 
 Alabama est un groupe de musique country et de country rock américain formé en 1977 et qui s'est séparé en 2004.
 Alabama est une chanson de Neil Young, sortie le .
 Alabama Blues est le troisième album des Chics Types, réalisé en 2012.
 Alabama Shakes est un groupe américain formé à Athens (Alabama) en 2009.
 Alabama Show est un album live de Jerry Lee Lewis, enregistré à Birmingham (Alabama).
 Alabama Song, ou Moon over Alabama, ou encore Moon of Alabama, est une chanson sortie à l'origine dans le recueil  (« liturgies domestiques ») de Bertolt Brecht en 1927. Elle a été mise en musique par Kurt Weill pour le songspiel (« jeu musical ») Mahagonny en 1927, puis réutilisée en 1930 pour l'opéra de Kurt Weill et Bertolt Brecht, Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny.
 Alabama Thunderpussy est un groupe de heavy metal américain, originaire de Richmond (Virginie).

Sciences humaines et sociales

Ethnographie et linguistique 
 L'alabama est une langue muskogéenne, parlée originellement dans l'État de l'Alabama.
 Les Alabamas sont une tribu amérindienne des États-Unis, originaire de ce qui est devenu l'État d'Alabama (auquel ils ont donné leur nom) et appartenant à la confédération des Creeks.

Histoire 
 L'Alabama fever est un mouvement de ruée vers les terres du nouveau territoire de l'Alabama, créé en mars 1817 après la victoire contre les Anglais et les indiens Creeks lors de la guerre anglo-américaine de 1812. La population passe de  à  habitants entre 1810 et 1820.

Zoologie 
 Alabama est un genre de lépidoptères de la famille des Erebidae.

Toponyme 

 L'Alabama est un des 50 États des États-Unis.
 Alabama est une ville américaine située dans l'État de New York.
 Les Alabama Hills sont une formation rocheuse située sur le versant est de la Sierra Nevada dans la vallée de l'Owens en Californie (États-Unis), près de Lone Pine.

Hydronyme 
 L'Alabama est une rivière du sud des États-Unis qui forme, en confluant avec le Tombigbee, le Mobile se jetant dans le golfe du Mexique.

Référence 

Homonymie de titre
Homonymie de bateaux